Le parc archéologique et environnemental de Posillipo ou de Pausilypon est une zone archéologique du quartier de Posillipo à Naples ouverte en 2009. L'accès du parc aux visiteurs se fait par la descente Coroglio 36, à travers l'impressionnante Grotta di Seiano.

Notes historiques 
Après la bataille d’Actium (), Vedius Pollion, équitable et libre, décida de passer ses derniers jours dans ce magnifique endroit situé entre la Gaiola et la baie de Trentaremi, Pausilypon, comme . À côté de la villa, il a également construit un théâtre de , un odéon pour les petits spectacles, un nymphée et un complexe thermal . 

Les structures de l'imposante Villa s'étendent sous la surface de la mer et sont protégées depuis 2002 par la création de l'aire marine protégée voisine du Parc submergé de Gaiola qui couvre toute la surface marine au pied du promontoire de Trentaremi et autour des îles Gaiola. 

Les restes d'autres domus romaines peuvent être vus à Marechiaro, le long de la plage, ou à la Calata Ponticello, en remontant le village, où on peut voir une colonne à base ionique et une niche en brique. À l'opposé, sur la falaise, en direction de la Gaiola, se trouvent les vestiges de la Villa des Esprits, également appelée Villarosa. En continuant le long de la côte, vers l'Ouest, il est possible de remarquer le périmètre de la  où l'on croyait que le « barde  » pratiquait des arts magiques. 

Le parc a été rouvert au public après les travaux de restauration en 2009 pour l'événement de mai des monuments grâce également à la collaboration du Centre d'études interdisciplinaires de Gaiola. Aujourd'hui, le parc est en train d'être redécouvert progressivement par les citoyens napolitains, mais aussi par les touristes étrangers grâce à la structuration de différentes visites guidées et d'ateliers pédagogiques pour les écoles gérées par le CSI Gaiola.  En 2010, l'administration municipale a annoncé son intention de récupérer le système de téléphérique démantelé dans les années 1960, ce qui est la solution pour surmonter les obstacles empêchant l'accès au parc.

Description 
Le parc offre de nombreux témoignages archéologiques, naturalistes et paysagers, se trouvant dans l'un des plus beaux endroits de la ville, le long de la côte de Posillipo. 

Parmi les découvertes les plus importantes se trouvent la grotte de Seiano, le parc submergé de Gaiola, la villa impériale de Pausilypon, le théâtre de l'Odéon et le palais des Esprits.

La grotte de Seiano 
La grotte de Seiano est un tunnel de  de long, creusé à l'époque romaine dans le tuf de la colline de Posillipo, qui relie la plaine de Bagnoli à la vallée de Gaiola, en passant par la baie de Trentaremi. 

Elle doit son nom à Lucio Elio Seiano, préfet de Tibère, qui selon la tradition, a commandé au  son agrandissement ; Le premier tunnel avait été construit environ cinquante ans auparavant par l'architecte Lucio Cocceio Aucto, sur ordre de Marcus Vipsanius Agrippa, afin de relier la villa de Publio Vedio Pollione et les autres villas patriciennes de Pausilippe aux ports de Puteoli et de Cumes. La galerie, orientée est-ouest, s'étend sur environ 770 mètres, avec une ligne droite, mais une section variable en hauteur et en largeur ; à partir du mur sud, trois passages secondaires partent, se terminant par des ouvertures en surplomb sur la baie, qui fournissent lumière et ventilation. 

Tombé en désuétude et oublié au fil des siècles, il fut découvert par hasard lors des travaux d'une nouvelle route en 1841 et fut immédiatement mis en lumière et rendu viable par la volonté de Ferdinand II de Bourbon, devenant ainsi une destination touristique.  Pendant la Seconde Guerre mondiale, il servit d'abri anti-aérien pour les habitants de Bagnoli ; les événements de la guerre et certains glissements de terrain au cours des années cinquante l'ont ramenée à un état d'abandon.

La villa impériale de Pausilypon, le théâtre et l'Odéon 

Ici, dans l'enchantement de l'un des paysages les plus fascinants de la Baie de Naples, il est possible d'admirer les vestiges de l'imposant théâtre pouvant accueillir , de l'Odéon et de quelques salles de représentation de la villa (traces visibles de décorations murales encore visibles), dont les structures maritimes font maintenant partie du Parc submergé de Gaiola, dominé par les belvédères surplombant la mer du Pausilypon.  La villa impériale, également appelée Villa di Pollione, a été construite au  par le chevalier romain Publius Vedio Pollione et à sa mort, survenue en l'an 15, la villa, grâce à sa position très convoitée (au milieu de la mer et avec une vue panoramique sur le reste de Naples, sur la  péninsule de Sorrente, sur le Vésuve et sur Capri) devint donc la résidence impériale d’Auguste et de tous ses successeurs. La présence des conduites d’aqueduc (recouvertes en mortier hydraulique) est très intéressante, signe d’opulence supplémentaire pour ceux qui y ont séjourné. L'empereur Hadrien fut le dernier à l'habiter.

Le palais des Esprits 

Le palais des esprits (ou villa des Esprits) est un complexe archéologique longeant la côte de Posillipo, près de Marechiaro.  Il a été construit au  et avait appartenu à un nymphée dépendant de la villa du riche romain Vedius Pollion (à savoir la villa impériale de Pausilypon). 

Pour certains, il s'agit des restes d'un , structure utilisée pour l'élevage de murènes, serpents de mer jugés délicieux, encore présents à la fin des années 1980.  Les réservoirs sont submergés car le niveau de la mer a augmenté au cours des siècles, mais il est encore possible de les voir clairement aujourd'hui. 

Le palais des esprits a été utilisé quotidiennement par les gamins pour leurs plongées, dangereuses, dans les réservoirs susmentionnés, se lançant également à partir du deuxième niveau de la structure.

Le parc submergé de Gaiola 
Les excursions en mer permettent d’admirer les vestiges de la villa impériale submergée ainsi que la richesse et la diversité de la nature marine et côtière.  Le parc submergé de la Gaiola est déclaré zone marine protégée par décret interministériel de 2002.

Notes

Bibliographie 
 Mileto S. Les champs Phlégréens, Rome, Newton et Compton, 1998  .
 Rome, Enfin Pausilypon,  4 avril 2009, . 
 I.Varriale , Posillipo.  Entre mythe et histoire, Naples, Valtrend, 2011. 
 A. della Ragione,  Posillipo et Mergellina entre art et histoire, Naples, 2017.

Articles connexes 

 Parc submergé de Gaiola 
 Île de la Gaiola 
 Sites archéologiques à Naples 
 Tempio della Gaiola 
 Galerie Bourbon 
 Cimetière Fontanelle
 Aqueduc d'Eupalinos

Autres projets 

Musée à Naples
Posilippo
Site archéologique en Campanie
Pausilippe